Mrebet kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mrebet, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Mrebet, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar